Droga I/68 – droga krajowa na wschodzie Czech łącząca autostradę D48 z krajową 11 w rejonie miasta Třinec
 Droga I/68 – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca południkowo